Прай () — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Б'єлла
 Прай () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр